El término Nines puede referirse a:
Nines carta de poker.
The Nines película de 2007.
Nines banda musical
Nines punto de Rugby.